Dillius ist der Gentilname folgender Personen:

 Gaius Dillius Aponianus, römischer Senator (Kaiserzeit)
 Gaius Dillius Vocula, römischer Senator (Kaiserzeit)